

Astronomia
 7354 Ishiguro – asteroide della fascia principale

Persone
 Hideo Ishiguro – attore giapponese
 Hiroshi Ishiguro – insegnante giapponese
 Kazuo Ishiguro – scrittore britannico
 Noboru Ishiguro – regista, sceneggiatore e animatore giapponese